CASA steht als Abkürzung für:
 Civil Aviation Safety Authority, australische Flugaufsichtsbehörde
 Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques, Organisation für Kirchenführungen
 Computergestützte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung, siehe rsCase
 Construcciones Aeronáuticas S.A., spanischer Flugzeugbaukonzern
 Convergência Ampla de Salvação de Angola, politische Partei in Angola
 Contemporary A Cappella Society, US-amerikanische Organisation zur Förderung von A-Capella-Musik

Casa ist der Familienname folgender Personen:
 David Casa (* 1968), maltesischer Politiker
 Giovanni Della Casa (1503–1556), italienischer Kleriker und Dichter
 Girolamo Dalla Casa († 1601), italienischer Komponist, Instrumentalist und Musikschriftsteller
 Jean-Michel Casa (* 1957), französischer Diplomat
 Lisa della Casa (1919–2012), Schweizer Opernsängerin
 Marzio Casa (* 1955), italienischer Filmregisseur
 Philippe Della Casa (* 1962), Schweizer Prähistoriker

Casa ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Casa (Arkansas)
 Casa Conejo (Kalifornien)

Casa ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Casa Agostini, in Yauco, Puerto Rico, ID-Nr. 88000682
 Casa Alcaldia de Arecibo, in Arecibo, Puerto Rico, ID-Nr. 86002762
 Casa Alcaldia de Ponce-City Hall, in Ponce, Puerto Rico, ID-Nr. 86003197
 Casa Alcaldia de Vieques, in Isabel Segunda, Puerto Rico, ID-Nr. 94000174
 Casa Alonso, in Veja Baja, Puerto Rico, ID-Nr. 96001491
 Casa Alvarez, in Florissant, Missouri, ID-Nr. 76002180
 Casa Amadeo, antigua Casa Hernandez, in Bronx, New York, ID-Nr. 01000244
 Casa Augusto Delerme, in Isabel Segunda, Puerto Rico, ID-Nr. 93001555
 Casa Bandolero, in Punkin Center, Arizona, ID-Nr. 89000270
 Casa Caprona, in Ft. Pierce, Florida, ID-Nr. 84000955
 Casa Cautino, in Guayama, Puerto Rico, ID-Nr. 84003137
 Casa Coe da Sol, in St. Petersburg, Florida, ID-Nr. 80000963
 Casa Consistorial De Mayaguez, in Mayaguez, Puerto Rico, ID-Nr. 85003046
 Casa Cordova, in Arecibo, Puerto Rico, ID-Nr. 86003185
 Casa de Espana, in San Juan, Puerto Rico, ID-Nr. 83002294
 Casa de Esperanza, in San Juan Capistrano, Kalifornien, ID-Nr. 90001484
 Casa de Estrella Archeological Site, in Crownpoint, New Mexico, ID-Nr. 80002553
 Casa de Jaime Puig Lemoine, in Isabel Segunda, Puerto Rico, ID-Nr. 94000363
 Casa De Josefina, in Lake Wales, Florida, ID-Nr. 75000567
 Casa de la Diosa Mita, in Arecibo, Puerto Rico, ID-Nr. 88000966
 Casa de la Masacre, in Ponce, Puerto Rico, ID-Nr. 05001098
 Casa de los Ponce de Leon, in San German, Puerto Rico, ID-Nr. 83002295
 Casa De Muchas Flores, in St. Petersburg, Florida, ID-Nr. 85000160
 Casa de Palmas, in McAllen, Texas, ID-Nr. 03000276
 Casa de Parley Johnson, in Downey, Kalifornien, ID-Nr. 86000449
 Casa de Rosas, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 04000679
 Casa de Tableta, in Portola Valley, Kalifornien, ID-Nr. 73000447
 Casa Del Mar, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 97000051
 Casa del Rey, in Dorado, Puerto Rico, ID-Nr. 89000408
 Casa del Rey Apartments, in Pontiac, Michigan, ID-Nr. 89000787
 Casa Deldra, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 86003062
 Casa Delerme-Anduze No. 2, in Isabel Segunda, Puerto Rico, ID-Nr. 93001205
 Casa Franceschi Antongiorgi, in Yauco, Puerto Rico, ID-Nr. 85000113
 Casa Grande Dispatch, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 02000747
 Casa Grande Hospital, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 02000740
 Casa Grande National Monument, in Coolidge, Arizona, ID-Nr. 66000192
 Casa Grande Stone Church, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 78000567
 Casa Grande Union High School and Gymnasium, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 86000821
 Casa Grande Woman's Club Building, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 79000425
 Casa Italina, in New York, New York, ID-Nr. 82001188
 Casa Klumb, in San Juan, Puerto Rico, ID-Nr. 97001307
 Casa Malpais Site, in Springerville, Arizona, ID-Nr. 66000936
 Casa Maria, in Greenwood, Virginia, ID-Nr. 90001999
 Casa Marina Hotel, in Jacksonville Beach, Florida, ID-Nr. 93000893
 Casa Mesa Diablo (LA 11100), in Tierra Amarilla, New Mexico, ID-Nr. 86003641
 Casa Natal de Luis Munoz Rivera, in Barranquitas, Puerto Rico, ID-Nr. 84003139
 Casa Natal Dr. Jose Celso Barbosa, in Bayamon, Puerto Rico, ID-Nr. 84003156
 Casa Paoli, in Ponce, Puerto Rico, ID-Nr. 09000769
 Casa Peralta, in San Leandro, Kalifornien, ID-Nr. 82002168
 Casa Rio, in Fort Myers, Florida, ID-Nr. 96001186
 Casa Roig, in Humacao, Puerto Rico, ID-Nr. 77001550
 Casa Romantica, in San Clemente, Kalifornien, ID-Nr. 91001900
 Casa Ulanga, in Arecibo, Puerto Rico, ID-Nr. 82003822

 Casa Curutchet, Nationales Denkmal und UNESCO-Welterbe von Le Corbusier

Siehe auch:
 Casà
 Casa de Piedra
 Casa Grande
 Casas
 Cassa
 Caza
 Kasa

Abkürzung